Математические основы квантовой механики — принятый в квантовой механике способ математического моделирования квантовомеханических явлений, позволяющий вычислять численные значения наблюдаемых в квантовой механике величин. Были созданы Луи де-Бройлем (открытие волн материи), В. Гейзенбергом (создание матричной механики, открытие принципа неопределённости), Э. Шрёдингером (уравнение Шрёдингера), Н. Бором (формулировка принципа дополнительности). Завершил создание математических основ квантовой механики и придал им современную форму П. А. М. Дирак. Отличительным признаком математических уравнений квантовой механики является наличие в них символа постоянной Планка.

Наблюдаемые величины и векторы состояний 
В качестве основных характеристик для описания физических систем в квантовой механике используются наблюдаемые величины и состояния.

Наблюдаемые величины моделируются линейными самосопряжёнными операторами в комплексном сепарабельном гильбертовом пространстве (пространстве состояний). Каждой физической величине соответствует линейный эрмитов оператор или матрица. Например, радиусу-вектору частицы  соответствует оператор умножения , импульсу частицы соответствует оператор , моменту импульса соответствует оператор
 

Состояния моделируются классами нормированных элементов этого пространства (векторами состояний), отличающимися друг от друга только комплексным множителем, с единичным модулем (нормированные волновые функции).

Волновые функции удовлетворяют квантовому принципу суперпозиции: если два возможных состояния изображаются волновыми функциями  и , то существует и третье состояние, изображаемое волновой функцией

 
где  и  -произвольные амплитуды.

Результатом точного измерения физической величины  могут быть только собственные значения этого оператора .

Математическое ожидание  значений величины  в состоянии  вычисляется как . Здесь круглые скобки означают скалярное произведение векторов (в матричном представлении — диагональный матричный элемент).

Векторы состояний  и  описывают одно и то же состояние тогда и только тогда, когда  где  — произвольное комплексное число.
Каждой наблюдаемой однозначно сопоставляется линейный самосопряженный оператор. Распределение вероятности возможных значений наблюдаемой величины  в состоянии  задаются мерой:

 

где  — самосопряжённый оператор, отвечающий наблюдаемой величине ,  — вектор состояния,  — спектральная функция оператора , круглые скобки означают скалярное произведение векторов. Наблюдаемые величины и векторы состояния можно подвергнуть произвольному унитарному преобразованию

 

В этом случае любая имеющий смысл физическая величина  не изменяется. Наблюдаемые одновременно измеримы тогда и только тогда, когда соответствующие им самосопряженные операторы перестановочны (коммутируют).

Полный набор совместно наблюдаемых величин 
Совместно наблюдаемыми величинами называются величины, которые можно одновременно измерить. Совокупность операторов  образует полный набор совместно наблюдаемых величин, если выполняются условия коммутативности ( для всех ), взаимной независимости (ни один из операторов  не может быть представлен в виде функции от остальных), полноты (не существует оператора, коммутирующего
со всеми  и не являющегося функцией от них). Для данного набора величин пространство состояний может быть
реализовано как пространство функций  со скалярным произведением:

 

Операторы  являются операторами умножения на соответствующие переменные:

 

Совместное распределение значений наблюдаемых:

Пространство состояний и вектор наблюдаемых для частицы 
В случае частицы в трёхмерном пространстве  наблюдаемыми величинами являются координаты  и импульсы .

В представлении Шрёдингера (приспособленном к координатам) пространство состояний образуют квадратично интегрируемые функции  со скалярным произведением:

 

Операторы координат представляют собой операторы умножения:

 

Операторы импульсов представляют собой операторы дифференцирования:

Соотношения коммутации 
Операторы декартовых координат  и операторы импульсов  удовлетворяют соотношениям коммутации:

 

 

 

Здесь  — постоянная Планка.

Уравнения Гамильтона 
Матричные элементы операторов декартовых координат  и операторов импульсов  удовлетворяют уравнениям, аналогичным уравнениям Гамильтона в классической механике:

 

 

Здесь  — оператор, соответствующий функции Гамильтона в классической механике.

Уравнение Шрёдингера 
Эволюция чистого состояния гамильтоновой системы во времени определяется нестационарным уравнением Шрёдингера

 
где  — гамильтониан:

 

Стационарные, то есть не меняющиеся со временем состояния, определяются стационарным уравнением Шрёдингера:

 

При этом также предполагается, что эволюция квантовой системы является марковским процессом, а число частиц постоянно. Эти положения позволяют создать математический аппарат, пригодный для описания широкого спектра задач в квантовой механике гамильтоновых систем, находящихся в чистых состояниях. Дальнейшим развитием этого аппарата является квантовая теория поля, в которой обычно описываются квантовые процессы с переменным числом частиц. Для описания состояний открытых, негамильтоновых и диссипативных квантовых систем используется матрица плотности, а для описания эволюции таких систем применяется уравнение Линдблада. Для описания квантовых немарковских процессов обычно предлагаются различные обобщения уравнения Линдблада.

Принцип тождественности 
В любой паре одинаковых элементарных частиц можно поменять местами элементарные частицы без возникновения физически нового состояния. Математически принцип тождественности означает условие на собственные значения  оператора перестановки : .

Состояния с  являются антисимметричными (фермионы с полуцелым спином), c  являются симметричными (бозоны с целым спином).

См. также 

 Оператор (физика)
 Гейзенберговское представление операторов
 Алгебраическая квантовая теория
 Волновая функция
 Операторы
 Оператор Гамильтона
 Уравнение Шрёдингера
 Представление Шрёдингера
 Представление Гейзенберга
 Уравнение Паули
 Уравнение Дирака
 Вторичное квантование

Примечания

Литература 
 
 Боголюбов Н. Н., Логунов А. А., Тодоров И. Т. Основы аксиоматического подхода в квантовой теории поля. М.: Наука, 1969. 424с.
 Боголюбов Н. Н., Логунов А. А., Оксак А. И., Тодоров И. Т. Общие принципы квантовой теории поля. М.: Наука, 1987. 616с.
 Браттели У., Робинсон Д. Операторные алгебры и квантовая статистическая механика. М.: Мир, 1982. 512с.
 Дж. фон Нейман Математические основы квантовой механики, М.: Наука 1964.
 Эмх Ж. Алгебраические методы в статистической механике и квантовой теории поля. М.: Мир, 1976. 424с.
 Холево А. С. Вероятностные и статистические аспекты квантовой теории. М.: Наука, 1980. 320с.
 Холево А. С. Статистическая структура квантовой теории. Москва, Ижевск: РХД 2003. 188с.
 Сарданашвили Г. А. Современные методы теории поля. 3. Алгебраическая квантовая теория. Москва: УРСС 1999. 214с.
 
 
 

Квантовая механика